Минулорічна чемпіонка Каміла Джорджі знялася з турніру перед його початком через травму.

Коко Гофф виграла свій перший титул WTA, здолавши в фіналі Єлєну Остапенко, 6–3, 1–6, 6–2. Гофф (15 років 7 місяців) стала наймолодшою переможницею турніру WTA Tour в одиночному розряді після перемоги Ніколь Вайдішової (15 років 5 місяців) в 2004-му.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікація

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Upper Austria Ladies Linz - Singles
2019 Singles
2019 в австрійському спорті